Cuelgamures kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuelgamures (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cuelgamures (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar